Kolumbusplatz (München), een in München.
Kolumbusplatz (metrostation), een station van de metro van München.